Новокудашево — название нескольких населённых пунктов:
 Новокудашево — деревня в Татышлинском районе Республики Башкортостан.
 Новокудашево — деревня в Янаульском районе Республики Башкортостан.